Kunike ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Friedrich Kunike (1777–1838), deutsch-österreichischer Maler und Lithograf
 Friedrich Wilhelm Kunike (1778–1859), deutscher Buchdrucker und Maler
 Theodor Kunike (1819–1864), Greifswalder Verleger, u. a. von Fritz Reuter
 Hugo Kunike (1887–1945), deutscher Ethnologe, Amerikanist und Linguist